Ottawa pode referir-se a:

Lugares

no Canadá:

 Ottawa, Ontário, a capital do Canadá

nos Estados Unidos:

 Ottawa, Kansas
 Ottawa, Illinois
 Ottawa, Ohio
 Ottawa, Wisconsin
 Condado de Ottawa, Kansas
 Condado de Ottawa, Michigan
 Condado de Ottawa, Oklahoma
 Condado de Ottawa, Ohio
 Ottawa Hills, vilarejo em Ohio

Outros
 Universidade de Ottawa
 Rio Ottawa, em Ontário e Quebec, Canadá
 Tratado de Ottawa, tratado internacional referente a minas terrestres antipessoais.
 Ottawa (tribo), um povo da América do Norte.
 Ottawa Senators, time de hóquei no gelo que disputa a NHL
 Ottawan, dupla musical

Desambiguação